Wedin är ett svenskt efternamn som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wedin 1 244
 Vedin 1 301
Tillsammans blir detta 2 545 personer.

Personer med efternamnet Wedin eller Vedin 

 Anton Wedin (född 1993), ishockeyspelare
 Aron Julius Wedin (1876–1940), byggmästare och politiker, liberal
 Bengt-Arne Vedin (född 1940), ingenjör och innovationsforskare
 Dennis Wedin (född 1988), moderat politiker, borgarråd i Stockholm
 Elof Wedin (1901–1983), svenskamerikansk målare
 Lage Wedin (född 1943), universitetslektor i psykologi, konsert- och kyrkosångare
 Lars Wedin (född 1947), militär och militärhistoriker
 Maria Vedin (född 1956), författare
 Mats Wedin, flera personer
 Mats Wedin (pianist) (född 1951), pianist och nöjesparkschef
 Per Vedin (1882–1941), journalist och författare
 Per-Olof Wedin (född 1955), företagsledare
 Peter Wedin (1894–1980), svenskamerikansk träsnidare och målare
 Ruth Wedin Rothstein (1898–1962), översättare
 Wanja Lundby-Wedin (född 1952), LO-ordförande
 Åke Wedin (1936–2007), historiker, författare och socialdemokrat

Källor

Svenska efternamn